Guglielmo Marconi peut faire référence à 2 sous-marins
 Guglielmo Marconi  de la classe Marconi lancé en 1939 et ayant participé à la seconde guerre mondiale au sein de la Regia Marina
 Guglielmo Marconi de la classe Sauro lancé en 1980 de la Marina Militare

Guglielmo Marconi